Japonské příjmení Ogata nosí více osob:

 Jošijuki Ogata (* 1998) – japonský sportovní lezec

ženy
 Akari Ogataová (* 1990) – japonská judistka
 Megumi Ogata (* 1965) – japonská zpěvačka a hlasová herečka
 Sadako Ogataová (1927–2019) – japonská úřednice

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení